Хависа Омальская (; умерла 11 марта 1214) — англо-нормандская аристократка, графиня Омальская и леди Холдернесс в своём праве (с 1179 года), графиня Эссекс в браке (с 1180 года). Трижды была замужем. Хависа потеряла Омаль в 1196 году из-за англо-французской войны, но продолжала именовать себя графиней.

Биография 
Хависа была единственным ребёнком Вильгельма Омальского и Сесилии Скиптонской. Её отец был внучатым племянником Вильгельма Завоевателя и владел графством Омаль в Нормандии, сеньорией Холдернесс в Йоркшире, включавшей десять рыцарских ленов, обширными землями в Линкольншире и в других графствах Англии; всё это делало его одним из наиболее могущественных баронов англо-нормандской державы. Мать Хависы была дочерью и одной из наследниц Уильяма, сына шотландского короля Дункана II.

После смерти отца в 1179 году Хависа унаследовала все его владения и стала графиней Омальской в своём праве (suo jure). 14 января 1180 года она стала женой Уильяма де Мандевиля, 3-го графа Эссекса. Тот умер бездетным в конце 1189 года, после чего графиня получила в качестве «вдовьей доли» треть его обширных земель в пожизненное владение. Меньше чем через год Хависа снова вышла замуж — на этот раз за французского дворянина Гильома де Форса, происходившего с острова Олерон и командовавшего флотом Ричарда Львиное Сердце во время Третьего крестового похода. По-видимому, именно король навязал ей этот брак. От Гийома Хависа родила сына, получившего имя отца. В 1195 году она овдовела во второй раз, и Ричард вскоре нашёл для неё нового мужа — Бодуэна де Бетюна, ещё одного французского аристократа и своего товарища по крестовому походу. Предыдущий король Англии, Генрих II, обещал Бетюну женить его на одной богатой наследнице; этот брак не состоялся, и теперь Ричард решил выполнить обещание отца.

В 1196 году владения Хависы существенно уменьшились. Король Франции Филипп II Август возобновил войну с королём Англии и начал завоёвывать его владения на континенте; в августе 1196 года он оккупировал графство Омаль, которое позже было официально конфисковано. Тем не менее Хависа до конца жизни именовала себя графиней Омальской. После смерти Бодуэна де Бетюна в 1212 году король Джон Безземельный предложил ей четвёртого супруга, но она отказалась и даже согласилась внести в казну пять тысяч марок за право управлять своими землями, не вступая в брак. Вскоре, 11 марта 1214 года, она умерла, не успев выплатить всю сумму.

Потомки и наследство 
У Хависы Омальской было двое детей. Во втором браке она родила сына, Гильома/Уильяма де Форса, в третьем — дочь, Алису де Бетюн, ставшую женой Уильяма Маршала, 2-го графа Пембрук. Сын Хависы унаследовал её английские владения и всю жизнь именовал себя графом Омальским. Впоследствии этот титул был переиначен на английский лад и принял форму граф Албемарл.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Омальские
Дом де Блуа-Шампань
Форсы
Мандевили
Бетюны